Cool Boarders 2 — видеоигра о сноуборде, разработанная UEP Systems для PlayStation. Игра основана на функциях своего предшественника с добавлением соревнований по трюкам, соревнований с компьютерным управлением и поддержки кабеля PlayStation Link, что позволяет включить многопользовательскую игру для двух игроков без разделения экрана.

Главной целью остаётся пройти курсы в кратчайшие сроки (на этот раз с помощью сокращений), выполнить трюки с наибольшим количеством очков и набрать огромное общее количество очков. Есть больше разблокируемых предметов, а также возможность настроить сноуборд. Игра предлагает 7 сноубордистов, 18 сноубордов и 10 трасс для соревнований. В оригинальной рекламе игры фигурирует Сет Ромателли из комедийного подкаста Uhh Yeah Dude. PAL-версия игры была одной из 20 игр, предварительно загруженных на PlayStation Classic (исключая Японию, Тайвань и Гонконг), которая была выпущена в декабре 3, 2018.

Разработка 
Предшественник игры, Cool Boarders, был выпущен для PlayStation годом ранее, в 1996 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, Cool Boarders пользовался огромным успехом и в конечном итоге получил издание Greatest Hits. По мере того как в конце 90-х годов сноуборд начал набирать популярность на Западе, то же самое произошло и с видеоиграми для сноуборда. Разработчик / издатель UEP Systems начал работу над продолжением, чтобы воспользоваться преимуществами.

Cool Boarders 2 была представлена на Токийском игровом шоу в апреле 1997 года, где собрала большое количество зрителей, несмотря на то, что у UEP был только небольшой стенд.

Начали появляться и другие записи в этом жанре, в первую очередь 1080° Snowboarding. Первоначальный разработчик, UEP Systems, продал права на название серии в США. Это привело к появлению трёх сиквелов в США, в то время как в Японии сериал продолжился Cool Boarders Burrrn для Sega Dreamcast под руководством UEP, прежде чем «закончиться» Cool Boarders: Code Alien для PlayStation 2.

Отзывы 
Игра получила смешанные отзывы, согласно сайту GameRankings.

Примечания

Комментарии 

Компьютерные игры 1997 года
Игры для PlayStation